Bullet for My Valentine –  gruppo musicale britannico
Bullet for My Valentine (album) –  album in studio della band omonima
Bullet for My Valentine (EP) –  Extended Play della band omonima